Павел Стасевич:
 Стасевич, Павел Григорьевич (1896—1938) — советский военно-морской деятель, начальник морского отдела Генерального штаба РККА, капитан 1-го ранга.
 Стасевич, Павел Ильич (1894—1968) — американский скрипач, дирижёр, педагог.